IZ steht für:

 das Bootskennzeichen von Izola in Slowenien
 Informationszentrum (Sozialwissenschaften, Sitz: Bonn, siehe: GESIS)
 Immobilien Zeitung
 Instandsetzungszug
 Iodzahl (Chemie)
 Islamische Zeitung
 Abkürzung und Spitzname von Israel Kamakawiwoʻole, einem hawaiischen Künstler und Musiker

IZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Steinburg (für Itzehoe)
 Griechenland: Athen

Iz steht für:

 Kurzbezeichnung für den US-amerikanischen Sänger Israel Kamakawiwoʻole

Iž steht für:

 Iž, eine kroatische Insel
Siehe auch:
Itz
Its

IZ